Az 1992. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi óriás-műlesiklás versenyszámát február 18-án rendezték Val-d’Isère-ben. Az aranyérmet az olasz Alberto Tomba nyerte meg. Négy magyar versenyző vett részt a versenyen. Kőszáli Pierre a 42., Tornay Balázs az 50., Kristály Péter az 56. helyen végzett. Bónis Attila a második futamban nem ért célba, ő helyezetlenül zárt.

Eredmények 
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

1. futam

2. futam

Összesítés

Források 

Alpesisí az 1992. évi téli olimpiai játékokon